ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Konetzni (1902–1968), österreichische Opernsängerin
 Hilde Konetzni (1905–1980), österreichische Opernsängerin

Siehe auch:
 Konečný
 Konietzny
 Konieczny